Alfonso Pérez (ur. 1949) – bokser kolumbijski
 Alfonso Pérez (ur. 1972) – piłkarz hiszpański